Absurd har flere betydninger:
Absurd (filosofi) – Meningsløshed i eksistentiel forstand (om livets formål, skabelsens under etc.) 
Absurd (logik) – Logisk utænkelighed 
Absurd (hverdagsligt) – Gak i låget (om hvad som helst, der er rablende vanvittigt)
Absurditet – Som humoristik genrebetegnelse
Absurd (band) – Tysk rock-gruppe i den såkaldte 'Black Metal'-genre fra 1980'erne